Stachylina är ett släkte av svampar. Stachylina ingår i familjen Harpellaceae, ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Stachylina